Пошехоњје () град је у Русији у Јарославској области.

Становништво

Референце

Спољашње везе 

Градови у Јарославској области
Википројект географија/Насеља у Русији